Дамасценин  — ациклический алкалоид. Обнаружен в семенах растения Чернушка дамасская (Nigélla damáscena), по которому получил своё название. Впервые выделен в 1889 г.

В чистом виде дамасценин представляет собой белую кристаллическую массу с Т = 24-26 °C, Т = 270 °C. Хорошо растворим в органических растворителях, малорастворим в воде.

Проявляет основные свойства и образует хорошо кристаллизующиеся соли, например, с хлороводородом и пикриновой кислотой. Способен гидролизоваться с образованием метанола и дамацениновой кислоты. Реакция с иодоводородной кислотой приводит к отщеплению метильной группы.

Разработана схема синтеза дамасценина из 8-метоксихинолина.

Литература 
 Орехов А. П. Химия алкалоидов. 2-е изд., испр. и доп. д-ром хим. наук Р. А. Коноваловой и канд. хим. наук А. А. Коноваловой. — М.: Изд-во Акад. наук СССР, 1955. — 860 с.

Алкалоиды
Соединения азота по алфавиту